Höfstettermühle ist der Name folgender Orte:

 Höfstetter Mühle (Ansbach), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Höfstetter Mühle (Dautenwinden), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Höfstettermühle (Dombühl), Ortsteil des Marktes Dombühl, Landkreis Ansbach, Bayern